Fiasko kan syfta på:

 Fiasko (roman) – en science fiction-roman från 1987 av Stanisław Lem
 Fiasco – en italiensk typ av flaskor som har en rund kropp och botten